Бенд има више значења:
 Бенд (музика)

или:
 Бенд (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Бенд (Орегон), град у америчкој савезној држави Орегон